A ciascuno il suo – romanzo di Leonardo Sciascia del 1966
A ciascuno il suo – film di Elio Petri del 1967 ispirato all'omonimo romanzo
A ciascuno il suo – programma radiofonico di Radio 24